Haute Route peut désigner :
 la Haute Route Chamonix-Zermatt, un itinéraire d'alpinisme reliant Chamonix-Mont-Blanc en France à Zermatt en Suisse ;
 la Haute Route n° 1 et la Haute Route n° 2, réunies en la Haute Route des Géants, des Itinéraires de randonnée en Vallée d'Aoste, en Italie ;
 la Haute Route de l'Adamello, un itinéraire de trail des Alpes rhétiques, en Italie ;
 la Haute Route du Beaufortain, un itinéraire de randonnée du massif du Beaufortain, en France ;
 la Haute Route pyrénéenne, un itinéraire de randonnée des Pyrénées, en France, Espagne et Andorre ;
 la Haute route alpine du Großglockner, un itinéraire routier d'Autriche.